Ла Реина има више значења:

 Ла Реина
 Ла Реина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Реина, Уерта (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику